Национальный чемпионат I 1954 () — 52-й сезон чемпионата Венгрии по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Чемпионат Венгрии на rsssf.com

1954
Венгрия
Спорт в Венгрии в 1954 году